Szevernoje – település Oroszországban, a Novoszibirszki terület Szevernojei járásának székhelye
 Szevernoje – település Oroszországban, az Orenburgi terület Szevernojei járásának székhelye
 Szevernoje – település Oroszországban, Kalmükföld Laganyi járásában
 Szevernoje – település Oroszországban, a Sztavropoli határterület Alekszandrovszkojei járásában
 Szevernoje – település Oroszországban, az Omszki terület Moszkalenki járásában
 Szevernoje – település Oroszországban, az Omszki terület Cserlaki járásában